El Fútbol chileno del Bicentenario abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2010.

Torneos locales

Primera A 

Se jugó entre el 24 de enero y el 5 de diciembre de 2010.

Tabla de posiciones 
Fecha de actualización: 5 de diciembre

POS=Posición; PTS=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

1: Obtuvo un cupo directo en la Copa Libertadores 2011 como "Chile 2", por haber ganado la Primera Rueda.
</center>

Primera B 

Se jugó entre el 31 de enero y el 5 de diciembre de 2010.

Unión La Calera también asciende a Primera A como Subcampeón.

A la Liguilla de Promoción clasificaron Deportes Antofagasta y Curicó Unido de la Primera B, quienes se enfrentaron en partidos de ida y vuelta con Santiago Morning y Universidad de Concepción de Primera División. En ambas llaves, los clubes de la categoría mayor vencieron. Así, los cuatro equipos conservaron sus divisiones para la Temporada 2011.

Tercera A 

Se jugó entre el 24 de abril y 11 de diciembre de 2010.

Tercera B 

Se jugó entre el 24 de abril y el 14 de noviembre de 2010.

Final 

Pudahuel Barrancas también asciende a Tercera A como Subcampeón.

Copa Chile

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los equipos que van a la Copa Libertadores 2010 son:
 Universidad de Chile: Semifinalista. Perdió en semifinales frente a Club Deportivo Chivas de Guadalajara (V: 1-1, L: 0-2)
 Colo-Colo:  Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Vélez y Cruzeiro (6 PJ, 2 PG, 2 PE, 2 PP, 8 GF, 10 GC)
 Universidad Católica: Eliminado en primera ronda, por puntaje tras Universidad de Chile y Flamengo (6 PJ, 1 PG, 4 PE, 1 PP, 5 GF, 5 GC)

Copa Sudamericana 

Los representativos chilenos son:

 Unión San Felipe: Octavofinalista. Cayó en esta instancia frente a Liga de Quito (4-2 y 1-6)
 Colo-Colo: Eliminado en ronda previa por Universitario de Sucre (0-2 y 3-1)
 Universidad de Chile: Eliminado en ronda previa por Oriente Petrolero: (2-2 y 0-1)

Selección nacional

Selección adulta 
La selección adulta de Chile participó durante 2010 en la Copa Mundial de Fútbol de 2010, en Sudáfrica.

El equipo es dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección de fútbol de Chile disputa en el curso del año 2010.

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|9 de junio de 2010
| Kanyamazane StadiumNelspruit, Sudáfrica
|
|align=center| 2 - 0
|<center>Amistoso|<small>Fierro 68' Paredes 71'
|}

Estadísticas 

 Victorias: 10
 Empates: 1
 Derrotas: 4
 Goles a favor: 20
 Goles en contra: 9
 Diferencia de goles: +11
 Rendimiento: 69%
 Total de Partidos: 15

Goleadores 

 Alexis Sánchez: 4
 Pedro Morales: 3
 Esteban Paredes: 3

Selección Sub 21

Selección Sub 20

Selección Sub 17

Variantes

Fútbol femenino

Fútbol playa

Torneo oficial 

El Tercer Campeonato Oficial de fútbol playa de Chile organizada por la ANFP se disputa entre los días 21 y el 24 de enero de 2010 en la ciudad de Coquimbo.

Futsal 

El primer torneo profesional de futsal en Chile organizado por la ANFP que se disputó entre los días 8 de junio y el 28 de julio de 2010 en Santiago de Chile. Unión Española fue el campeón tras derrotar en la final a la Universidad de Chile.

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Temporadas del fútbol chileno